Akopjan ist der Familienname folgender Personen:

 Lewon Oganessowitsch Akopjan (1944–2018), russischer Handballtrainer
 Olga Sergejewna Akopjan (* 1985), russische Handballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
Akopian